Pedro García Conde puede referirse a:
 Pedro García Conde, Veterinario español.
 Pedro García Conde, General y senador mexicano.